Forsstroemia är ett släkte av bladmossor. Forsstroemia ingår i familjen Leucodontaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Forsstroemia